Les psychotropes dont la drogue sont le sujet de nombreux films, qu'ils soient documentaires ou de fiction.

Liste de films 
Les films listés ici sont ceux dont le thème principal est la consommation de psychotropes ou le trafic de drogue.

 1936 Reefer Madness de Louis Gasnier
 1937  de Elmer Clifton
1949 Plaisirs interdits de Sam Newfield
 1954 Razzia sur la chnouf de Henri Decoin
 1955 L'Homme au bras d'or (The Man With the Golden Arm) de Otto Preminger
 1962 Connection (The Connection) de Shirley Clarke
 1971 French Connection de William Friedkin
 1971 Panique à Needle Park de Jerry Schatzberg
 1980 Au-delà du réel (Altered States) de Ken Russell
 1981 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… de Uli Edel
 1983 Scarface de Brian De Palma (trafic et consommation de cocaïne)
 1989 Drugstore Cowboy de Gus van Sant
 1991 Le Festin nu (The Naked Lunch) de David Cronenberg (consommation de drogues imaginaires)
 1995 Le Péril jeune de Cédric Klapisch
 1996 Trainspotting de Danny Boyle (consommation d'héroïne)
 1997 Another Day in Paradise de Larry Clark
 1997 Le Cousin d'Alain Corneau
 1997 Ne pas avaler de Gary Oldman
 1998 Las Vegas Parano (Fear and Loathing in Las Vegas) de Terry Gilliam
 1999 Human Traffic de Justin Kerrigan
 2000 Requiem for a Dream de Darren Aronofsky (consommation d'héroïne)
 2000 Traffic de Steven Soderbergh
 2001 Blow de Ted Demme
 2001 Sauvage Innocence de Philippe Garrel
 2002 La Cité de Dieu de Kátia Lund et Fernando Meirelles
 2002 La Beuze de François Desagnat et Thomas Sorriaux (consommation et trafic de cannabis)
 2002 Après la vie de Lucas Belvaux
 2004 Clean d'Olivier Assayas
 2006 A Scanner Darkly de Richard Linklater
 2006 Shrooms de Paddy Breathnach (consommation de champignons hallucinogènes)
2008 Go Fast de Olivier Van Hoofstadt
 2010 Enter the Void de Gaspard Noé
 2012 Les paradis artificiels (film) de Marcos Prado avec Nathalia Dill (Rave party)
 2014 La French de Cédric Jimenez
2014 Inherent Vice de Paul Thomas Anderson
 2015 American Ultra de Nima Nourizadeh
 2019 The Gentlemen de Guy Ritchie

 
Liste de films